Manoek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gili Selang, ö, Provinsi Bali, 
 Pulau Manuk (ö i Indonesien, Moluckerna), 

Robotskapade Indonesienförgreningar